Łagiewniki puede referirse a:
 Łagiewniki (Busko-Zdrój), barrio de Busko-Zdrój
 Łagiewniki (Bytom), barrio de Bytom
 Łagiewniki (Cracovia), barrio de Cracovia
 Łagiewniki (Łódź), barrio de Łódź

 Łagiewniki (Voivodato de Baja Silesia), pueblo en el Voivodato de Baja Silesia, Distrito de Dzierżoniów, Łagiewniki
 Łagiewniki (Distrito de Inowrocław), pueblo en el Voivodato de Kuyavia y Pomerania, Distrito de Inowrocław, Kruszwica
 Łagiewniki (Distrito de Lipno), pueblo en el Voivodato de Kuyavia y Pomerania, Distrito de Lipno, Dobrzyń en el Vístula
 Łagiewniki (Distrito de Włocławek), pueblo en el Voivodato de Kuyavia y Pomerania, Distrito de Włocławek, Włocławek
 Łagiewniki (Voivodato de Lublin), pueblo en el Voivodato de Lublin, Distrito de Lublin, Niemka
 Łagiewniki (Distrito de Radomsko), pueblo en el Voivodato de Łódź, Distrito de Radomsko, Kodrąb
 Łagiewniki (Distrito de Sieradz), pueblo en el Voivodato de Łódź, Distrito de Sieradz, Złoczew
 Łagiewniki (Distrito de Tomaszów), pueblo en el Voivodato de Łódź, Distrito de Tomaszów, Tomaszów Mazowiecki
 Łagiewniki (Distrito de Wieluń), pueblo en el Voivodato de Łódź, Distrito de Wieluń, Czarnożyły
 Łagiewniki (Voivodato de Mazovia), pueblo en el Voivodato de Mazovia, Distrito de Płock, Bodzanów
 Łagiewniki (Distrito de Busko), pueblo en el Voivodato de Świętokrzyskie, Distrito de Busko, Busko-Zdrój
 Łagiewniki (Distrito de Kielce), pueblo en el Voivodato de Świętokrzyskie, Distrito de Kielce, Chmielnik
 Łagiewniki (Grodziec), pueblo en el Voivodato de Gran Polonia, Distrito de Konin, Grodziec
 Łagiewniki (Sompolno), pueblo en el Voivodato de Gran Polonia, Distrito de Konin, Sompolno
 Łagiewniki (Distrito de Kościan), pueblo en el Voivodato de Gran Polonia, Distrito de Kościan, Kościan
 Łagiewniki (Distrito de Krotoszyn), pueblo en el Voivodato de Gran Polonia, Distrito de Krotoszyn, Kobylin
 Łagiewniki (Pobiedziska), pueblo en el Voivodato de Gran Polonia, Distrito de Poznań, Pobiedziska
 Łagiewniki (Suchy Las), pueblo en el Voivodato de Gran Polonia, Distrito de Poznań, Suchy Las
 Łagiewniki (Voivodato de Pomerania Occidental), pueblo en el Voivodato de Pomerania Occidental, Distrito de Łobez, Resko

Otros 
 Kraków Łagiewniki, parada de ferrocarril en línea de ferrocarril 94
 Monasterio de Łagiewniki, monasterio franciscano de Łagiewniki, barrio de Łódź
 Santuario de la Divina Misericordia en Cracovia-Łagiewniki, santuario en Cracovia-Łagiewniki
 Bosque Łagiewniki en Łódź
 Distrito IX Łagiewniki-Borek Fałęcki
 Łagiewniki Nowe, Łagiewniki Kościelne, Łagiewniki Małe, Łagiewniki Średzkie, Łagiewniki Wielkie], Stare Łagiewniki